Hotel California:

 «Hotel California» — песня группы Eagles.
 «Hotel California» — студийный альбом группы Eagles.